Wedig ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Hieronymus von Wedig (1665–1712), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe. 
 Maria Wedig (* 1984), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Weddig
 Weddige